Nardone puede hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Benito Nardone Cetrulo (1906-1964), político y periodista radiofónico uruguayo.
 Giorgio Nardone (1958-), psicoterapeuta, profesor, investigador, y autor italiano.
 Mario Julio Nardone (1932-2005), sacerdote argentino.